OMX Nordic 40 (OMXN40) — региональный фондовый индекс, включающий в себя 40 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на биржах Копенгагена, Рейкьявика, Стокгольма и Хельсинки. На данный момент в индексе не представлена ни одна исландская компания.

Индекс начал рассчитываться 2 октября 2006 года, но точкой его отсчёта было выбрано 28 декабря 2001 года; индекс на эту дату был установлен на уровне 1000 пунктов.

Компоненты индекса 
В состав индекса входят следующие акции (по состоянию на 26 августа 2016 года):

Примечания

Ссылки 
 Информация о индексе на официальном сайте биржи
 OMX Nordic 40 на Wikinvest

Европейские фондовые индексы
Появились в 2006 году
Экономика Швеции
Экономика Дании
Экономика Финляндии
Экономика Исландии